Черковна — название населённых пунктов в Болгарии:

 Черковна — село в Варненской области.
 Черковна — село в Разградской области.
 Черковна — село в Силистренской области.
 Черковна — село в Тырговиштской области.